Майкъл Бей () е американски режисьор и продуцент, носител на награда „Сатурн“. Известни филми режисирани от него са „Лоши момчета“, „Скалата“, „Армагедон“, „Пърл Харбър“, „Лоши момчета 2“, „Островът“, филмовата поредица „Трансформърс“ и др.

Биография 
Майкъл Бей е роден на 17 февруари 1965 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Той е отгледан в семейството на приемни родители. Приемният му баща Джим е счетоводител, а приемната му майка Хариет е собственичка на книжарница и бивша детска психоложка. Майкъл е възпитан в религията юдаизъм. Дядо му е емигрант от Русия. Майкъл има братовчедка на име Сюзън, която е съпруга на актьора Ленърд Нимой.

Бей учи първо в престижната гимназия „Crossroads“ в Санта Моника, а след това в Уеслианския университет. В университета е награден с награда „Франк Капра“ за късометражния си филм „Рождения ден на Бенджамин“. През 1986 г. се дипломира с бакалавърска степен. След дипломирането си, се опитва да спечели стипендия в магистърска програма на Южнокалифорнийския университет, но не е приет. По-късно се записва да учи в „Art Center College of Design“ в Пасадина, Калифорния, където е съученик с Тарсем Сингх и Зак Снайдър.

Понастоящем Майкъл Бей живее в Лос Анджелис и Маями. Той има два булмастифа с имена Боункръшър и Грейс, кръстени на герои от филмите „Трансформърс“ и „Армагедон“.

Филмография

Бележки

Външни препратки 

 
 

Американски режисьори
Американски филмови продуценти
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Лос Анджелис